Sheep Island peut désigner :
 Sheep Island, une île en Écosse ;
 Sheep Island dans le Massachusetts ;
 Sheep Island en Angleterre ;
 Sheep Island au Pays de Galles ;
 Sheep Island en Irlande du Nord ;
 Sheep Island en Nouvelle-Écosse au Canada.